Hofwiesenbach ist ein Gewässername:

 Hofwiesenbach (Bexbach), linker Zufluss des Bexbachs (zur Blies) nach Wellesweiler, Stadt Neunkirchen, Landkreis Neunkirchen, Saarland
 Hofwiesenbach (Franzenbach), rechter Zufluss des Franzenbachs bei Pommertsweiler, Gemeinde Abtsgmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Hofwiesenbach (Grimmbach), rechter Zufluss des Grimmbachs bei Niedersteinach, Ortsteil Obersteinach, Stadt Ilshofen, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Hofwiesenbach (Lauter), linker Zufluss der Lauter (Baunach) in Rudendorf, Gemeinde Ebelsbach, Landkreis Haßberge, Bayern

Siehe auch:
 Hofwiesengraben